Exe steht für:
 ein Fluss in England, siehe River Exe
 Exe (Flensburg), ursprünglich kurz für Exerzierplatz, ein Versammlungsplatz in Flensburg
 eine Klettersicherung, siehe Expressset

EXE steht für:
 EXE, eine Dateinamenserweiterung (.exe)

E-X-E steht für:
 E-X-E, US-amerikanische Thrash-Metal-Band

Abkürzung